Ligue 1 2018/2019 var den 81:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll. Säsongen startade den 10 augusti 2018 och avslutades den 25 maj 2019. Paris Saint-Germain blev mästare och tog sin andra raka, samt totalt åttonde titel.

Tabeller

Poängtabell

Säsongsstatistik

Skytteligan

Assistligan

Hattricks

Not
4 Spelaren gjorde 4 mål

Referenser

2018/2019
Fotbollssäsongen 2018/2019